Cristina Teuscher (née en 1978), nageuse américaine
Franziska Teuscher (née en 1958), femme politique suisse
Gaston Teuscher (1903-1986), créateur d'art brut suisse